Икес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Икес, Бобби (род. 1961) — американская актриса, кантри-певица и телеведущая.
 Икес, Гарольд (1874—1952) — американский политический деятель.